Allarova ist der Familienname folgender Personen:
 Lívia Állárová (* 1974), slowakische Synchronschwimmerin
 Lucia Állárová (* 1974), slowakische Synchronschwimmerin